George Stanhope (1660-1728), doyen de Cantorbéry et chapelain royal.
 George Stanhope (1805-1866),  de Chesterfield, homme politique tory britannique ;
 George Stanhope (1822-1883),  de Chesterfield, homme politique britannique ;
 George Stanhope (1831-1871),  de Chesterfield, homme politique britannique.